Эли́забет Дэ́йли (), настоящее имя — Эли́забет Энн Га́ттман ; 11 сентября 1961, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса, певица и автор песен. Кроме сольной карьеры записывалась с многими артистами, включая Madonna, Dr. Dre, Snoop Dogg, Lil' Kim и Diddy.

Личная жизнь 
В 1995—2000 годах Элизабет была замужем за продюсером  (род. 1968). У бывших супругов есть двое дочерей — Хантер Дэйли Саломон (род. 13.03.1996) и Тайсон Саломон (род. 14.10.1998).

Избранная фильмография 

|}

Дискография

Примечания

Ссылки 

 

Выпускники Средней школы Беверли-Хиллз
Актрисы озвучивания США
Поп-вокалисты США
Музыканты из Лос-Анджелеса